Пихтовка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Пихтовка — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Пихтовка — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Пихтовка — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Пихтовка — село в Частинском районе Пермского края.
 Пихтовка — посёлок в Воткинском районе Удмуртии.

Реки 
 Пихтовка (приток Кувы) — в Пермском крае
 Пихтовка (приток Печоры) — в Республике Коми
 Пихтовка (приток Сосновы) — в Пермском крае
 Пихтовка (приток Туры) — в Свердловской и/или Тюменской областях
 Пихтовка (приток Иксы) — в Томской области, приток Иксы